TAS может означать:
 Tool-assisted speedrun — скоростное прохождение видеоигры с использованием инструментов эмулятора игровой приставки.
 Код ИАТА международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова.
 Star Trek: The Animated Series — сокращённое обозначение для мультсериала «Звёздный путь: Анимационный сериал».